Mosso je lahko:
 mosso, tempo

Priimek 
 Angelo Mosso (1846–1910), italijanski psiholog

Krajevno ime 
 Mossø, jezero na Danskem
 Mosso, Piemont, Italija
 Valle Mosso, Piemont, Italija